Ples je lahko:

 ples, vrsta umetnosti
 Ples, priimek več znanih ljudi 
 Ples, Bistrica ob Sotli, naselje v Občini Bistrica ob Sotli
 Ples, Moravče, naselje v Občini Moravče